Чемпионат Литвы 2016 прошёл в Вильнюсе с 29 апреля по 5 мая 2016 года.

В турнире приняли участие 10 шахматистов.

По итогам полуфинальных соревнований право участвовать в финальном турнире завоевали Э. Пилецкис, В. Грабляускас и М. Бейнорас. Квоты на участие в финале также завоевали победитель и призеры юниорского чемпионата страны П. Пултинявичюс, Р. Клабис и А. Брадзионис. Персональные приглашения получили действующий чемпион страны Ш. Шулскис и серебряный призер предыдущего чемпионата Т. Стремавичюс, а также Т. Лаурушас и действующая чемпионка страны С. Заксайте. Накануне турнира С. Заксайте и победитель полуфинала Э. Пилецкис отказались от участия, в связи с чем на освободившиеся места были добавлены В. Малишаускас и М. Билецкис (занявший в полуфинале место вслед за призовой тройкой).

Турнир проходил в очень острой борьбе за призовые места. Перед последним туром лидировал Т. Стремавичюс, опережавший на пол-очка Т. Лаурушаса. В последнем туре Т. Стремавичюс играл черными с А. Брадзионисом и не смог добиться больше ничьей. Этим воспользовался Т. Лаурушас, обыгравший белыми П. Пултинявичюса. Поскольку у Лаурушаса был лучший коэффициент Бергера (25,00 против 24,00 у Стремавичюса), ему было присвоено звание чемпиона Литвы 2016 г. На бронзовую медаль претендовали В. Малишаускас, Ш. Шулскис и П. Пултинявичюс. Как говорилось выше, Пултинявичюс проиграл Лаурушасу. Малишаускас выиграл белыми у М. Бейнораса. Шулскис, стремясь догнать Малишаускаса, упорно пытался выиграть ничейную позицию у Р. Клабиса и, как часто бывает в подобных случаях, потерпел поражение. В итоге бронзовая медаль досталась В. Малишаускасу.

 Категория: 5-я (средний рейтинг: 2353).
 Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, потом 30 минут с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с первого хода.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Литвы по шахматам
2016 год в шахматах
Апрель 2016 года
Май 2016 года
Спорт в Литве в 2016 году
Спортивные соревнования в Вильнюсе